БХК — аббревиатура. Может означать:

 Белорусский Хельсинкский комитет
 Березниковский химический комбинат
 Бийский химический комбинат
 Бихромат калия